Села:
 Бердянське — Донецька область, Волноваський район
 Бердянське — Донецька область, Мангушський район
Селище:
 Бердянське — Запорізька область, Бердянський район
Інше:
 Бердянське — історична назва міста Бердянськ